de Latijnse en Engelse naam voor Stiermarken
 Styria (fietsmerk), een historisch fietsmerk
 Styria (Slovenië), een regio in Slovenië
 Styrian Golding, een hopvariëteit